Farfur foi um personagem, semelhante ao Mickey Mouse, criado pelo canal de televisão palestino Hamas Television, que interagia com a apresentadora infantil Saraa.

O boneco ensinava às crianças valores islâmicos, como a importância das orações diárias e o consumo de leite. Segundo o governo de Israel, outro objetivo do boneco era doutrinar as crianças para a violência, ódio e assassinato, valorizando a resistência, um eufemismo para o terrorismo.

O último programa de Farfur foi apresentado em 29 de junho de 2007, quando Farfur foi espancado até a morte por israelenses, se tornando um shahid, ou um mártir de Alá.

Personagens de séries de televisão